Лучшие синглы США 1964 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1964 год.

Список 1964 года 
 Начало битломании и 7 недель на первом месте хита «I Want To Hold Your Hand» группы Beatles.

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1964 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1964 года
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1964 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)